

Zie ook
 Lijst van koningen van Italië

 
Longobarden